Pele bezeichnet:
 in der antiken Geographie:
 Pele (Kos), einen Ort auf der griechischen Insel Kos
 eine Insel an der ionischen Küste vor Smyrna, heute Hekim Adası im Golf von Izmir 
 eine hawaiische Feuer- und Vulkangöttin, siehe Pele (Göttin)
 Pele (Insel),  Insel in der Provinz Shefa des Inselstaats Vanuatu
 Montagne Pelée (Mont Pelé), Vulkan auf der Karibikinsel Martinique 
 einen Asteroiden, siehe (2202) Pele
 den größten Vulkan auf dem Jupitermond Io, siehe Pele (Io)
 den portugiesischen Film, siehe Pele (Film)
 einen amerikanischen biographischen Film über den gleichnamigen brasilianischen Fußballer, siehe Pelé – Der Film

Pele oder Pelé ist der Familienname oder Künstlername folgender Personen:
 Abédi Pelé (* 1964), ghanaischer Fußballspieler 
 François M’Pelé (* 1947), kongolesischer Fußballspieler
 Johann Nicolaus Pele (um 1725–1790), deutscher Hochschullehrer
 Léo Pelé (* 1996), brasilianischer Fußballspieler
 Yohann Pelé (* 1982), französischer Fußballspieler

Pele oder Pelé ist der Ruf- bzw. Spitzname für folgende Personen:
 Pelé (Edson Arantes do Nascimento; 1940–2022), brasilianischer Fußballspieler
 Pelé (Fußballspieler, 1978) (Pedro Miguel Cardoso Monteiro; * 1978), kapverdischer Fußballspieler
 Pelé (Fußballspieler, 1987) (Vítor Hugo Gomes Paços; * 1987), portugiesischer Fußballspieler
 Pelé (Fußballspieler, 1991) (Judilson Mamadu Tuncará Gomes; * 1991), portugiesischer Fußballspieler 
 Claus-Dieter „Pele“ Wollitz (* 1965), deutscher Fußballspieler und -trainer
 La Pelé (* 1954), mexikanische Fußballspielerin, siehe Alicia Vargas

PELE steht als Abkürzung für:
 eine Panzermunition für den Kampf in urbanen Umfeld, siehe Rheinmetall 120-mm-Glattrohrkanone

Siehe auch:

 Peele
 Pehle
 Pelle

PELE